Кубок УЕФА 1977/78 года — седьмой розыгрыш кубка УЕФА. В сезоне 1977/78 ПСВ повторил достижение «Аякса» и «Фейеноорда», став третьим голландским клубом, который отпраздновал победу в еврокубке.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1977/78 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1977/78 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1977/78 на сайте RSSSF

Сезон 1977/78
Футбол в Европе в 1977 году
Футбол в Европе в 1978 году